Habēmus pāpam steht für:

 lateinische Formel, mit der eine erfolgreiche Papstwahl verkündet wird, siehe Liste lateinischer Phrasen/H#Habemus papam.
 Habemus Papam – Ein Papst büxt aus, französisch-italienischer Spielfilm aus dem Jahr 2011